Unicentro es el nombre de varios centros comerciales en Colombia que llevan el nombre de la ciudad a que pertenecen:

 Unicentro Palmira
 Unicentro Bogotá
 Unicentro Cali
 Unicentro Cúcuta
 Unicentro Medellín
 Unicentro Pasto
 Unicentro Pereira
 Unicentro Tunja
 Unicentro Villavicencio
 Unicentro Yopal 
 Unicentro Neiva
 Unicentro Ibagué 
 Unicentro Armenia
 Unicentro Girardot
 Unicentro Valledupar (en construcción)
 Unicentro Bello (en planes de construcción) 
 Unicentro Manizales (en planes de construcción)